Christian Ulmer (ur. 19 sierpnia 1984 w Göppingen) – niemiecki skoczek narciarski i kombinator norweski, medalista mistrzostw świata juniorów w kombinacji norweskiej.

Pierwszy skok w karierze oddał w 1994 w wieku dziesięciu lat. Pierwszy występ na międzynarodowej arenie w kombinacji norweskiej zaliczył 20 stycznia 2001 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. Zajął wówczas 59. miejsce. W 2004 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zdobył srebrny medal w sztafecie. W Pucharze Świata w kombinacji norweskiej zadebiutował 15 lutego 2004 w Oberstdorfie. Pierwsze punkty PŚ zdobył 12 lutego 2005 w Pragelato zajmując 29. miejsce.

Pierwszy występ na międzynarodowej arenie w skokach narciarskich zaliczył 14 stycznia 2006 podczas zawodów o Puchar FIS w Harrachovie. Zajął wówczas 12. miejsce. 28 stycznia 2006 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Braunlage, jednak nie zdobył wówczas pierwszych w karierze punktów do zawodów tej rangi. Pierwsze punkty zdobył 26 lutego 2006 w Brotterode, gdzie był 20. 8 lipca 2006 w Velenje zajął szóste miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, a 22 lipca w Villach był piąty. 6 sierpnia 2006 zadebiutował w zawodach Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Podczas zawodów w Hinterzarten zajął 27. miejsce, dzięki czemu zdobył jednocześnie pierwsze punkty do klasyfikacji LGP.

24 listopada 2006 podczas inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich 2006/2007 na skoczni Rukatunturi w Ruce zajął ósme miejsce w swoim debiucie w zawodach tej rangi. Jednocześnie, zajmując miejsce w pierwszej piętnastce tego konkursu, zapewnił sobie start w następnych zawodach. Ówczesny konkurs był jednak rozegrany podczas złych warunków atmosferycznych.

Swój rekord życiowy wynoszący 194 metry ustanowił w 2009 w Planicy.

Christian Ulmer skakał na nartach marki Atomic, używał wiązań Win Air i butów Rass.

Karierę sportową zakończył w 2011.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: niesklasyfikowany
 sezon 2004/2005: 65.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 64.
 sezon 2001/2002: 82.
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany
 sezon 2003/2004: 32.
 sezon 2004/2005: 41.
 sezon 2005/2006: 70.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Niemieccy kombinatorzy norwescy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984